Fantastic Voyage (Viaje fantástico en inglés) es un videojuego publicado en 1982 por la empresa 20th Century Fox para la consola Atari 2600.

Enlaces externos 
 Fantastic Voyage en AtariAge (en inglés)
 

Videojuegos para Atari 2600
Matamarcianos
Videojuegos de 1982